Plaats in Indonesië
 Tanjung Menang (Seginim), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Menang (Mesuji Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Tanjung Menang (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Jarai), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Kota Kayu Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Merapi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Prabumulih Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Rambang Dangku), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Menang (Tanjung Tebat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra